Fort Campbell, baza wojskowa w USA
 Fort Campbell, dawny brytyjski fort na Malcie
 Fort Campbell, dawny brytyjski fort na MacCarthy Island, w Gambii